Koido ist der Familienname folgender Personen:

 Masaaki Koido (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ryo Koido (* 1997), japanische Leichtathletin